Modeste (bier) - Belgisch bier
 West St. Modeste - plaats in Canada

 Modeste M'bami - Kameroens voetballer
 Modeste Terwagne - Belgisch arts en politicus
 Modeste de Noyette - Belgisch architect
 Modeste Herwig - Nederlands auteur en tuinontwerper

 Anthony Modeste - Frans voetballer
 André Ernest Modeste Grétry - Zuid-Nederlands componist

Zie ook
 Modest (doorverwijspagina)